MS est un sigle, qui signifie :
 Mouvement socialiste, parti politique belge
 Mobile station, un terminal mobile identifié, assemblage d'un mobile et d'une carte SIM
 Moyenne section, une des classes de l'école maternelle en France
 Matière sèche, en sciences
 Mass Spectrometry, abréviation anglaise pour spectrométrie de masse
 MS polymère, un adhésif
 Milieu de Murashige et Skoog, un milieu de croissance en biologie végétale
 Mastère spécialisé, une formation diplômante en France
 Master of Science, un grade universitaire dans les pays anglo-saxons (le sigle MSc étant aussi très utilisé)
 Microsoft, éditeur de logiciels
 Morgan Stanley, entreprise de services financiers
 Motor Ship (bateau à moteur), qu'on retrouve parfois au début du nom d'un navire (comme le MS Pasteur)
 Mercy Ships, est une ONG qui possède flotte de bateaux équipés de médecins, d'enseignants, d'ingénieurs en hydraulique et d'agriculteurs qui visitent les villes les plus pauvres du monde
 Minesweeper, terme anglais désignant un bâtiment dragueur de mines
 Moule Shot, un terme vulgaire inventé dans les jeux de tirs ;
 Meilleures salutations, une formule qui se retrouve de plus en plus dans les courriels, avant la signature, surtout quand cette dernière se limite aux initiales de l'expéditeur
 Avions Morane-Saulnier tels que le MS 315
 MS Mode, chaîne de magasins de vêtements basée aux Pays-Bas

ms est un code, qui signifie :
 Maurice, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 Salvador, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports ;
 EgyptAir, selon le code AITA des compagnies aériennes ;
 Međimurska Stranka, un parti politique croate ;
 Compañia del Ferrocarril de Merida a Sevilla, une ancienne compagnie de chemins de fer espagnole (voir aussi : Compañia de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante) ;
 Mississippi, selon les codes postaux américains ;
 Malais (langue), selon la norme ISO 639-1 des codes des langues

MS est un symbole, qui signifie :
 mégasiemens, unité de mesure de conductance électrique

Ms est un symbole, qui signifie :
 mégaseconde, unité de mesure de temps ;
 Management spécialisé, une formation diplômante

mS est un symbole, qui signifie :
 millisiemens, unité de mesure de conductance électrique

ms est un symbole, qui signifie :
 milliseconde, unité de mesure de temps

ms est une abréviation, qui signifie :
 en philologie, « manuscrit », un document écrit à la main
en Langage SMS, « mais »

ms peut faire référence à :
 Montserrat, selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .ms ;
 Ms., magazine américain féministe et libéral fondé par Gloria Steinem et Dorothy Pitman Hughes. Ms. Magazine apparaît pour la première fois en 1971, sous la forme d'un supplément dans le New York magazine.
 une formule de politesse anglophone (distincte de miss et de mrs. par ailleurs)
 Michel Sardou, chanteur français, dont les initiales ont donné lieu à une compilation : MS.

Notes et références 

Code